Dreistreifen-Rosenboa ist der deutsche Artname für folgende Schlangen (Unterfamilie Zwergboas (Ungaliophiinae)):

 Lichanura orcutti Stejneger, 1889
 Lichanura trivirgata Cope, 1861